Seri – antica popolazione asiatica 
 Seri – popolazione precolombiana del Messico

Persone 
 Jean Seri – calciatore ivoriano 
 Lester Seri – naturalista papuano
 Rinaldo Seri – calciatore italiano